Por Bondurant pode estar à procura de:
Bondurant (Iowa)
Bondurant (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos